Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loir)
 Saint-Germain-le-Gaillard (Manche)